Брабам BT45 е болид от Формула 1, конструиран от дизайнера Гордън Мъри, с който отбора на Брабам участва през сезон 1976. Болидът е модифициран на B и на C вариант за сезоните 1977 и 1978.

История 
BT45 е първият болид на Брабам, който е задвижван с двигател Алфа Ромео V12, след като през сезон 1975 отбора използва двигатели Косуърт. Болидът е различен от предшественика си като само предния нос е запазен от BT44. За сезон 1978 Брабам използват нов преден нос, който е с подобрен радиатор, както и наличието на нов спонсор в лицето на Пармалат.

Първият старт за BT45 e за Голямата награда на Бразилия 1976, където проблеми с надеждността най-вече върху двигателя попречиха на Карлос Ройтеман и Карлос Паче да се придвижат напред в колоната. През сезон 1976, тима постига три четвърти места като най-добри резултати, а Ройтеман напусна след ГП на Нидерландия 1976 заради слабите резултати. Брабам завърши сезон 1976 на девета позиция при конструкторите с 9 точки.

Сезон 1977 се оказа по-добър сезон за Брабам. Паче завърши втори в Аржентина, след което поведе в Южна Африка. Състезателната му кариера приключва след като загива в самолетна катастрофа. Джон Уотсън постига пол-позиция в Монако, преди да бъде изпреварен от Джоди Шектър на старта на състезанието. След това северно-ирландеца остана втори за повече от половината на състезанието, преди да отпадне с повреда по скоростната кутия. Уотсън постига второ място във Франция, докато заместника на Паче, Ханс-Йоахим Щук постига две трети места в Германия и в Австрия. Така Брабам завърши на пета позиция при конструкторите със сбор от 27 точки.

BT45C участва и в първите два кръга от сезон 1978, преди появяването на наследника BT46. Ники Лауда постига два подиума в състезанията с които BT45C е използван. Трикратният световен шампион Джеки Стюарт тества тази версия на трасето в Пол Рикар, където той остана доволен от болида, както и от отбора.

Класиране във Формула 1 

 Включва 43 точки постигнати с Брабам BT46 за сезон 1978

Източници 
 Брабам BT45 в statsf1.com Брабам BT45B в statsf1.com
 Брабам BT45C в statsf1.com

Болиди от Формула 1
Британски автомобили